Cervera (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Lleida
 Cervera (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja
 Cervera (geslacht), een geslacht van neteldieren